

Geografia
 Anticoli Corrado – comune del Lazio in provincia di Roma
 Anticoli di Campagna – antico nome di Fiuggi, in provincia di Frosinone.

Persone 
 Lazzaro Anticoli